Sarusawa ist der Familienname folgender Personen:

Shigeru Sarusawa (* 1960), japanischer Fußballspieler
Shinji Sarusawa (* 1969), japanischer Fußballspieler